ECR est un sigle qui peut désigner :
 , un nom de station de radio en Afrique du Sud, en Australie et en Ireland ;
 Église catholique romaine ;
 Euro Cargo Rail, un opérateur privé français de fret ferroviaire ;
 Éthique et culture religieuse, un programme d'enseignement obligatoire au primaire et au secondaire en vigueur au Québec depuis 2008 ;
 European Conservatives and Reformists Group (en français, Conservateurs et réformistes européens), un groupe du Parlement européen.

EcR est une abréviation qui peut désigner :
 ecdysone receptor (en français, récepteur de l'ecdysone), une protéine de la famille des récepteurs stéroïdes ;
Essai Clinique Randomisé (voir Médecine fondée sur les faits).